Fernanda Faria e Paula Cristina Gonçalves erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno.

Fernanda Hermenegildo e Teliana Pereira hanno battuto in finale Maria Fernanda Alves e Roxane Vaisemberg 3–6, 7–6(7–5), [11–9].

Teste di serie

 Maria Fernanda Alves /  Roxane Vaisemberg (finale)
 Mailen Auroux /  Vivian Segnini (semifinali)

 Karen Castiblanco /  Adriana Pérez (quarti di finale) 
 Fernanda Faria /  Paula Cristina Gonçalves (primo turno)

Tabellone

Note 
 

MasterCard Tennis Cup 2011